Луи де Бофрон (, имя при рождении Луи Шевро; 3 октября 1855, Париж — 8 января 1935, Тези-Глимон) — первый французский эсперантист, автор искусственного языка идо.

Де Бофрон познакомился с эсперанто в 1888 году, в 1889 году основал общество эсперантистов (), активно способствовал популяризации языка в Западной Европе, в особенности на родине во Франции. В 1900 году написал Комментарий к грамматике эсперанто (). Также попутно занимался разработкой адьюванто, который называют прото-идо.

В 1907 году Луи де Бофрон представил  проект языка идо, созданный на основе эсперанто. В дальнейшем преимущественно занимался идо, в 1925 году издал его детальный грамматический справочник Kompleta Gramatiko Detaloza.

Примечания

Ссылки 
 Сочинения Луи де Бофрона

Создатели и пропагандисты языков
Эсперантисты Франции
Идисты